Blue Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Peak (Gila County, Arizona)
 Blue Peak (Greenlee County, Arizona)
 Blue Peak (Utah)